Clementine – agrumi prodotti dall'ibridazione del mandarino e dell'arancio
 Clementine o Clémentine – nome proprio
 Clementine – congregazione di suore tedesca
 Clementine – film sud coreano-americano del 2004 diretto da Kim De-yeong
 My Darling Clementine – film del 1946 diretto da John Ford
 Clémentine – serie televisiva d'animazione francese
 Clementine – singolo di Halsey del 2019
 Oh my darling, Clementine – canzone popolare americana del XIX secolo
 Clementinae –  Decretali di Clemente V
 Clementine - film statunitense del 2019 diretto da Lara Gallagher.

Tecnologia 
 Clementine – veicolo spaziale lanciato dalla NASA nel 1994 che permise di ottenere importanti informazioni sulla Luna
 Clementine – lettore multimediale libero basato su Qt

Persone 
 Benjamin Clementine – Artista e musicista inglese